McConnell ist der Familienname folgender Personen:

 Albert McConnell (1919–2008), irischer Rugby-Union-Spieler
 Alicia McConnell (* 1962), US-amerikanische Squashspielerin
 Bill McConnell (1927–1985), kanadischer Ruderer 

 Daniel McConnell (* 1985), australischer Radrennfahrer
 David McConnell (* 1970), US-amerikanischer Schauspieler und Filmproduzent
 English McConnell (1883–1928), irischer Fußballspieler 
 Felix Grundy McConnell (1809–1846), US-amerikanischer Politiker
 Frank DeMay McConnell (1942–1999), amerikanischer Film- und Literaturwissenschaftler
 Gladys McConnell (1905–1979), US-amerikanische Schauspielerin und Pilotin
 Glenn F. McConnell (* 1947), US-amerikanischer Politiker
 Harden M. McConnell (1927–2014), US-amerikanischer Chemiker
 Jack McConnell (* 1960), schottischer Politiker
 James McConnell (1848–1895), schottischer Pathologe und Parasitologe

 Joseph C. McConnell (1922–1954), US-amerikanischer Jagdflieger
 Judith McConnell (* 1944), US-amerikanische Schauspielerin
 Kenneth McConnell (1951–2006), schottischer Bergsteiger und Abenteurer
 Lee McConnell (* 1978), britische Leichtathletin 
 Mark McConnell (1961–2012), US-amerikanischer Schlagzeuger
 Mitch McConnell (* 1942), US-amerikanischer Politiker
 Page McConnell (* 1963), US-amerikanischer Musiker
 Pat McConnell (1900–1971), nordirischer Fußballspieler 
 Patricia B. McConnell, US-amerikanische Ethologin, Psychologin und Hochschullehrerin
 Rebecca McConnell (* 1991), australische Mountainbikerin
 Rob McConnell (1935–2010), kanadischer Jazz-Musiker
 Rosemary Lowe-McConnell († 2014), britische Ichthyologin
 Samuel K. McConnell (1901–1985), US-amerikanischer Politiker
 Shawn McConnell, US-amerikanischer Schauspieler
 Shorty McConnell, US-amerikanischer Jazztrompeter
 Steve McConnell (* 1962), US-amerikanischer Informatiker
 Steve McConnell (Gewichtheber) (* 1991), australischer Gewichtheber
 Suzie McConnell-Serio (* 1966), US-amerikanische Basketballspielerin
 T. J. McConnell (* 1992), US-amerikanischer Basketballspieler
 William J. McConnell (1839–1925), US-amerikanischer Politiker

Orte in den Vereinigten Staaten:

 McConnell (Illinois)
 McConnell (North Carolina)
 McConnell (North Carolina)
 McConnell (Tennessee)
 McConnell (Virginia)
 McConnell (West Virginia)
 McConnell Mill (Virginia)

McConnell steht außerdem für:
 (9929) McConnell, ein Asteroid